Анне-Катарина Вестли (), урождённая Анне-Катарина Шулерюд (; 15 февраля 1920, Рена, фюльке Хедмарк — 15 декабря 2008, Мьёндален, фюльке Бускеруд) — норвежская детская писательница.

Биография 
Родилась в семье аптекаря Менца Оливера Шулерюда (1877—1931) и его жены, школьной учительницы, Огот (1875—1957). У неё был старший брат Менц (19 Октября 1915 — 18 Мая 2003).

Проза Анне Вестли складывается в несколько серий романов, объединённых общими героями. Её первая книга «Phenomena», вышедшая в свет в 1953 г., и другие книги писательницы для взрослых рассказывали в основном о повседневной семейной жизни в 1950-х, 1960-х, 1970-х годах. В серии об Авроре (1962—1970) Вестли рассказывает о смене традиционных гендерных ролей: в центре внимания семья, где мать, юрист, работает, а отец, доктор античной истории, занимается воспитанием двоих детей.

Но известность Вестли принесли серии книг для детей. Её самая известная книга — «Папа, мама, восемь детей и грузовик» (, 1957; пер. Л. Г. Горлиной) о семье с восемью детьми, живущей в маленькой квартирке в Осло. Эта книга стала первой в серии из 7 книг, последняя из которых вышла в 2000 году. Во второй книге к семье присоединяется их бабушка, благодаря которой серия известна больше всего как «Mormor og de åtte ungene» (букв. «Бабушка и восемь детей»). Это одна из самых знаменитых в Норвегии серий детских книг.

На родине её называли «бабушкой всей Норвегии», сравнивая с Астрид Линдгрен в связи с большим вкладом в развитие детской литературы. Всего было выпущено 48 детских книг Вестли.

За свои работы Вестли получила множество наград.

Вестли работала также на радио, участвовала в качестве актрисы в комедийном сериале для детей «Kanutten og Romeo Clive», записывала для своих читателей аудиокниги. А в возрасте 83 лет неожиданно для всех издала книгу социальной сатиры для взрослых.

Последние годы жизни страдала болезнью Альцгеймера, одним из последствий которой была афазия (утрата речи). Похоронена на Западном кладбище Осло.

Семья 
С 1946 года была замужем за Юханом Вестли, который был иллюстратором её книг до своей смерти в 1993 году.

Творчество 
За полвека творческой работы (с 1953 года до выхода последней книги в 2004 году) Вестли написала 56 книг, большая часть которых относится к 7 циклам. Её произведения были переведены на 16 языков.

Цикл «Бабушка и восемь детей» (Mormor og de åtte ungene) 
 1957 — Åtte små, to store og en lastebil ()
 1958 — Mormor og de åtte ungene i skogen ()
 1959 — Marte og Mormor og Mormor og Morten ()
 1960 — En liten takk fra Anton ()
 1961 — Mormors promenade ()
 1986 — Mormor og de åtte ungene på sykkeltur i Danmark ()
 1999 — Morten og Mormor og Stormvind ()

Цикл «Малыш и Щепкин» (Lillebror og Knerten) 
 1962 — Lillebror og Knerten ()
 1963 — Trofaste Knerten ()
 1964 — Knerten gifter seg ()
 1965 — Knerten i Bessby ()
 1973 — Knerten og forundringspakken
 1974 — Knerten på sykkeltur
 1998 — Knerten detektiv og Handelsreisende Lillebror
 2001 — Knerten Politimann
 2002 — Den store boken om Knerten

Библиография русских переводов
С 1962 года повести Вестли на русский язык издавались в переводах Любови Горлиной:
 
 
 
 
 
 
 

В 2010-е годы переводы книг писательницы стало целенаправленно выпускать московское издательство «Махаон», которое сначала переиздало прежние работы Любови Горлиной, а затем увидели свет её переводы двух последних книг Анне-Катарины из цикла про восемь детей. После смерти Горлиной издательство привлекло к работе других переводчиков, благодаря которым русскоязычные читатели получили возможность прочитать в полном объёме циклы повестей про Аврору, Гюро и Каоса, а также другие произведения Вестли.

Восемь детей

Аврора

Гюро

Каос

Щепкин

Уле-Александр

Фильмография 
Анне Вестли также известна как актриса, самой известной её ролью стала бабушка из телевизионной экранизации «Mormor og de åtte ungene».

Награды 
 Орден Святого Олафа 1992

Примечания 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Норвегии
Норвежские писатели
Лауреаты премии Браги
Лауреаты премии Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»
Лауреаты премии Spellemannprisen
Похороненные на Западном кладбище (Осло)